Сэр Ричард Поул (; 1458/59 — 1504 или до 18 декабря 1505) — английский аристократ, один из видных сторонников короля Генриха VII Тюдора, которому приходился двоюродным братом. Муж Маргарет, дочери Джорджа Кларенса, кавалер Ордена Подвязки. В 1501—1502 годах фактически правил Валлийской маркой от имени своего племянника Артура, принца Уэльского.

Биография 
Ричард Поул происходил из старинной валлийской семьи. Он был сыном сэра Джеффри Поула и Эдит Сент-Джон, единоутробной сестры Маргарет Бофорт. Таким образом, Поул приходился двоюродным братом Генриху Тюдору. Он родился в 1458 или 1459 году. После захвата короны (1485 год) Генрих Тюдор предоставил своему родственнику ряд почётных должностей: тот стал констеблем замков Харлех и Монтгомери, шерифом Мерионетшира (в феврале 1486 года), в 1487 году был посвящён в рыцари. В 1495 году сэр Ричард участвовал в подавлении восстания Перкина Уорбека, в 1498 году — в шотландской кампании, командуя отрядом в 600 человек. За воинские заслуги король сделал его кавалером Ордена Подвязки (1499 год).

Поул занял ведущие позиции при дворе своего двоюродного племянника Артура, принца Уэльского. До 20 августа 1492/93 года он стал камергером юного принца. После бракосочетания Артура и Екатерины Арагонской в 1501 году Поул сопровождал молодожёнов в Ладлоу, где Артур формально взял под управление Уэльс и Валлийскую марку. При этом Маркой фактически управлял сам сэр Ричард. Когда принц Уэльский умер совсем юным, именно Поулу пришлось сообщать об этом королю (1502 год). Сам Ричард умер, по разным данным, в 1504 году или до 18 декабря 1505 года.

</center>

Семья 
Король выдал за Ричарда Поула дочь Джорджа Кларенса Маргарет. Это была одна из самых знатных невест королевства — последняя представительница Йоркской династии, двоюродная сестра королевы Елизаветы. Её отец был осуждён ещё при Эдуарде IV и казнён, а его владения и титулы были конфискованы; тем не менее дети Кларенса оставались серьёзной потенциальной угрозой для Тюдоров. Сына Кларенса Генрих VII казнил в 1499 году, а дочь выдал за своего незнатного родственника, доказавшего преданность и явно не представлявшего для него опасности. Брак был заключён предположительно между 1491 и 1494 годами. В нём родились пятеро детей, четыре сына и дочь:

 Генри Поул, 1-й барон Монтегю (около 1492 1539);
 Реджинальд Поул (около 1500 1558), кардинал;
 сэр Джеффри Поул (1501/02 — 1558);
 сэр Артур Поул (около 1502 1535);
 Урсула Поул (около 1504 1570), жена Генри Стаффорда, 1-го барона Стаффорда.

Уже после смерти мужа Маргарет Поул получила титул графини Солсбери (1513 год). Позже Реджинальд Поул выступил на стороне папства в его конфликте с королём Генрихом VIII, и следствием этого стала казнь за измену его брата Генри, а потом и матери.

В культуре 
Ричард Поул стал персонажем исторических романов Филиппы Грегори. В снятом по этим романам телесериале «Белая принцесса» (2017 год) сэра Ричарда играет Эндрю Уипп.

Примечания

Литература 
 
 
 

Персоналии эпохи Тюдоров